Piiroinen ist der Familienname folgender Personen:

 Peetu Piiroinen (* 1988), finnischer Snowboarder
 Petja Piiroinen (* 1991), finnischer Snowboarder